Oroszország
 Pokrovszk - település Ukrajnában.
 Pokrovszk – település Jakutföldön
 Pokrovszk – település a Kalugai területen
 Pokrovszk – település Mordvinföldön